Wilhelm Knothe ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Knothe (Diplomat) (1883–1963), deutscher Diplomat
 Wilhelm Knothe (Politiker) (1888–1952), deutscher Politiker (SPD)